Дятлообра́зные (; в старом, нетипифицированном латинском написании научного названия — Picariae) — отряд новонёбных птиц. Весьма специализированные птицы мелкой и средней величины, обитающие (в подавляющем большинстве) в лесах. Обладают хорошо развитым клювом различной формы; с его помощью, в частности, представители наиболее крупного семейства дятловых долбят кору и сердцевину деревьев, извлекая оттуда пищу — насекомых и их личинок, а в брачный период самцы «барабанят» клювом по сухим деревьям, издавая характерную трель.

По данным сайта Дж. Бойда, посвящённого орнитологии, сейчас насчитывается 76 родов и 440 видов дятлообразных (ныне живущих).

Ископаемые остатки дятлообразных известны начиная с нижнего миоцена.

Внешний вид и строение 

Размеры тела у дятлообразных варьируют довольно сильно: наиболее мелкие из них — размером с воробья (вертишейка, малый пёстрый дятел и др.), наиболее крупные — размером с ворону или несколько больше (у большого тукана длина тела нередко превышает 60 см). Весьма различен и внешний вид: медоуказчики имеют однотонную (серую или буроватую) окраску, напоминая воробья не только размером, но и внешним видом, а туканы с их огромным, загнутым вниз клювом внешне напоминают птиц-носорогов, а по яркой — «тропического вида» — окраске нередко не уступают попугаям.

Ноги у большинства дятлообразных короткие и сильные, обычно четырёхпалые (причём 2 пальца направлены вперёд, а 2 — назад); когти крючковатые (это помогает птицам удерживаться на деревьях). Крылья — широкие и тупые; состоят из 10—11 первостепенных маховых перьев. В составе хвоста — 10—12 рулевых перьев. Клюв всегда хорошо развит и сплошь роговой.

Распространение 
Распространены дятлообразные в лесах всего земного шара (исключая Австралию, Новую Гвинею и Мадагаскар); наиболее широко они представлены в Южной Америке.

В орнитофауне России отряд представлен только семейством дятловых — 11 видов, относящихся к 5 родам.

Образ жизни 
Все дятлообразные — дневные птицы, в подавляющем большинстве обитают в лесах (хотя медоуказчики живут и в саваннах), пампасный дятел — в пампах, а южноафриканский земляной дятел — в безлесной местности: на скалистых склонах гор и обрывистых речных берегах. Ведут в основном оседлый образ жизни, хотя многие виды время от времени кочуют (а вертишейка из семейства дятловых — перелётная птица).

Большинство представителей отряда — насекомоядные, но некоторые виды употребляют растительную пищу (в основном — плоды и ягоды). При этом якамаровые и пуховковые ловят насекомых в воздухе, дятловые добывают их либо взламывая кору дерева, либо склёвывая с поверхности, либо выдалбливая из толщи древесины, а медоуказчики громкими криками наводят человека или медоеда на гнёзда диких пчёл и питаются восковыми сотами из разорённых гнёзд (в кишечнике медоуказчиков живут бактерии-симбионты, расщепляющие воск и переводящие его в перевариваемое состояние).

Во время брачного периода дятлообразные образуют пары и гнездятся в дуплах или в норках (при этом большинство дятловых выдалбливают дупла в стволах деревьев, а вертишейка с её слабым клювом либо пользуется уже покинутыми дуплами, либо выбрасывает хозяев из найденного подходящего гнезда). Кладку (от 2 до 13 белых яиц) самец и самка насиживают около двух недель; тип размножения — птенцовый, птенцы вылупляются слепыми и, как правило, голыми. Медоуказчики не обустраивают гнёзд и не насиживают яиц, а подкладывают их — подобно кукушкам — в гнёзда других птиц.

Систематика и филогения

Родственные связи 
По современным представлениям о систематике новонёбных птиц, отряд дятлообразных входит в следующие группы (клады; перечислены в порядке убывания объёма): Neoaves, , , , . Филогенетические связи отрядов, входящих в последнюю из них, можно представить следующей кладограммой:

Таким образом, сестринским таксоном для дятлообразных выступает отряд ракшеобразных — в современном (узком) его понимании, не включающем куролообразных (семейство Leptosomatidae — куроловые) и удодообразных (семейства Upupidae — удодовые, Phoeniculidae — лесные удоды, Bucorvidae — рогатые во́роны и Bucerotidae — птицы-носороги).

Классификация 
Отряд дятлообразных включает следующие девять семейств:

  — 10 родов, 38 видов.
  — 2 рода, 15 видов.
  — 5 родов, 18 видов.
  — 4 рода, 17 видов.
  — 7 родов, 42 вида.
  — 2 рода, 34 вида.
  — 34 рода, 233 вида.
  — 5 родов, 43 вида.
  — 1 род, 2 вида.

При этом данные семейства обычно группируются в два подотряда: Galbulae и Pici (а последний, в свою очередь, подразделяют на инфраотряды Ramphastides и Picides).

В различных системах новонёбных птиц отряд дятлообразных принимается в указанном объёме практически неизменно (исключение составляет классификация Сибли — Алквиста, в которой монофилия дятлообразных в их традиционном понимании была поставлена под сомнение, и подотряд Galbulae был выделен в отдельный отряд Galbuliformes; позже, однако, более точные молекулярные данные подтвердили монофилию дятлообразных).

Внутренняя структура 

Филогенетические связи между семействами, составляющими отряд дятлообразных, можно представить такой кладограммой:

В 2012 году шведский орнитолог П. Эрикссон предложил поднять ранг вертишейковых (ныне рассматриваются как подсемейство Jynginae в составе дятловых, однако заметно отличаются от остальных дятловых по морфологии и образу жизни) до ранга семейства Jyngidae — сестринского таксона по отношению к семейству Picidae в узком его понимании. Если данное предложение станет общепринятым, число семейств в отряде дятлообразных увеличится до десяти.

Генетика 
Молекулярная генетика
  нуклеотидные последовательности в базе данных EntrezNucleotide, GenBank, NCBI, США: 59 170 (по состоянию на 14 марта 2015).
 Депонированные последовательности белков в базе данных EntrezProtein, GenBank, NCBI, США: 34 464 (по состоянию на 14 марта 2015).

Бо́льшая часть депонированных последовательностей принадлежит пушистому дятлу (Picoides pubescens) — генетически наиболее изученному представителю отряда.

Геномика
В 2014 году было выполнено секвенирование полной геномной последовательности представителя дятлообразных — пушистого дятла (P. pubescens). Благодаря достаточно хорошему качеству сборки генома P. pubescens, вид имеет важное значение в сравнительной геномике для выяснения эволюции птичьих геномов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Филогения отряда Piciformes на сайте Джона Бойда

 
Отряды птиц